Velika nagrada Švice 1954 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1954. Odvijala se je 22. avgusta 1954.

Dirka 

|-
! 1
| 4 ||  Juan Manuel Fangio || Mercedes
| 66
| 3:00:34,5
| 2
| 9
|-
! 2
| 20 ||  José Froilán González || Ferrari
| 66
| + 57,8 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 6 ||  Hans Herrmann || Mercedes
| 65
| +1 krog
| 7
| 4
|-
! 4
| 30 ||  Roberto Mieres || Maserati
| 64
| +2 kroga
| 12
| 3
|-
! 5
| 28 ||  Sergio Mantovani || Maserati
| 64
| +2 kroga
| 9
| 2
|-
! 6
| 18 ||  Ken Wharton || Maserati
| 64
| +2 kroga
| 8
|
|-
! 7
| 24 ||  Umberto Maglioli || Ferrari
| 61
| +5 krogov
| 11
|
|-
! 8
| 2 ||  Jacques Swaters || Ferrari
| 58
| +8 krogov
| 16
|
|-
! Ods
| 8 ||  Karl Kling || Mercedes
| 38
| Dovod goriva
| 5
|
|-
! Ods
| 26 ||  Maurice Trintignant || Ferrari
| 33
| Motor
| 4
|
|-
! Ods
| 22 ||  Mike Hawthorn || Ferrari
| 30
| Puščanje olja
| 6
|
|-
! Ods
| 34 ||  Harry Schell || Maserati
| 23
| Črpalka za olje
| 13
|
|-
! Ods
| 32 ||  Stirling Moss || Maserati
| 21
| Črpalka za olje
| 3
|
|-
! Ods
| 14 ||  Fred Wacker || Gordini
| 10
| Prenos
| 15
|
|-
! Ods
| 10 ||  Jean Behra || Gordini
| 8
| Sklopka
| 14
|
|-
! Ods
| 12 ||  Clemar Bucci || Gordini
| 0
| Črpalka za gorivo
| 10
|
|-
! DNS
| 24 ||  Robert Manzon || Ferrari
|
| Trčenje
|
|
|}

Viri
 

Formula 1 sezona 1954
1954